Adam Armstrong peut faire référence à :
 Adam Armstrong (1762-1818), ingénieur et directeur des usines d'Olonets en Russie
 Bill Armstrong (politicien) (Adam Alexander Armstrong), homme politique australien
 Adam Armstrong (football), footballeur anglais
 Adam Armstrong (rugby union), jouer de rugby néo-zélandais